La nazionale di baseball ceca Under-21 rappresenta la Repubblica Ceca nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2010 :  1°
 2012 :  3°
 2014 :  1°

Collegamenti esterni

Under-21